Die Grube ist Filmtitel
Die Grube (1987)  	
Die Grube (1995)
Die Grube (2020)
Weiteres:
Die Grube (Breitenbrunn am Neusiedler See), Landartprojekt
Siehe auch:
 Die Baugrube